DSSW ist die Abkürzung für

 Delta Secondary School Windhoek in Südafrika, siehe Delta Schule Windhoek
 Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft, siehe auch Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung

Abkürzung